Michelle Finn – siepista irlandese
Michelle Finn-Burrell – velocista statunitense